Regulierenklooster Nieuwlicht (Blokker)
Regulierenklooster (Gouda)
Regulierenklooster (Utrecht)